Il torneo del singolo maschile di tennistavolo si è svolto dal 6 all'11 agosto 2016 al Riocentro di Rio de Janeiro.

Programma

Teste di serie 
I primi 16 giocatori accedono direttamente al terzo turno.

  Ma Long (campione, oro)
  Zhang Jike (finale, argento)
  Dimitrij Ovtcharov (quarti di finale)
  Jun Mizutani (semifinale, bronzo)
  Chuang Chih-yuan (terzo turno)
  Wong Chun Ting (quarto turno)
  Vladimir Samsonov (semifinale, quarto posto)
  Marcos Freitas (quarti di finale)

  Jung Young-sik (quarto turno)
  Timo Boll (quarto turno)
  Tang Peng (terzo turno)
  Lee Sang-su (terzo turno)
  Simon Gauzy (terzo turno)
  Tiago Apolónia (terzo turno)
  Andrej Gaćina (terzo turno)
  Stefan Fegerl (terzo turno)

Gli altri 16 accedono direttamente al secondo turno.

  Kōki Niwa (quarti di finale)
  Alexander Shibaev (terzo turno)
  Panagiotis Gionis (terzo turno)
  Kristian Karlsson (terzo turno)
  Li Ping (terzo turno)
  Jonathan Groth (terzo turno)
  Emmanuel Lebesson (secondo turno)
  Pär Gerell (secondo turno)

  Chen Chien-an (terzo turno)
  Gao Ning (secondo turno)
  Quadri Aruna (quarti di finale)
  Kou Lei (quarto turno)
  Ahmet Li (secondo turno)
  Wang Zengyi (secondo turno)
  Robert Gardos (secondo turno)
  Liam Pitchford (terzo turno)

Risultati

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni
 

Singolo M